Лаос на летних Олимпийских играх 2016 года был представлен 6 спортсменами в 4 видах спорта. Это одна из самых больших делегаций в истории выступления страны на летних Олимпийских играх. Столько же спортсменов выступило на Играх 1992 года в Барселоне, а наибольшее количество участников от Лаоса (20) было в Москве на Играх 1980 года. Знаменосцем сборной Лаоса, как на церемонии открытия Игр, так и на церемонии закрытия стал легкоатлет Анусон Ксайса. По итогам соревнований сборная Лаоса, выступавшая на своих девятых летних Олимпийских играх, вновь осталась без медалей.

Состав сборной 
  Велоспорт
 Арийа Фаунсават

  Дзюдо
 Ситхисане Сукпхасай

  Лёгкая атлетика
 Анусон Ксайса
 Лаэнли Пхуттхавонг

  Плавание
 Сантисук Интхавонг
 Сири Будчарерн

Результаты соревнований

Велоспорт

Шоссе 
Мужчины

Водные виды спорта

Плавание 

В следующий раунд на каждой дистанции проходят спортсмены, показавшие лучший результат, независимо от места, занятого в своём заплыве.
Мужчины

 Женщины

Дзюдо 

Соревнования по дзюдо проводились по системе с выбыванием. В утешительные раунды попадали спортсмены, проигравшие полуфиналистам турнира. Два спортсмена, одержавших победу в утешительном раунде, в поединке за бронзу сражались с дзюдоистами, проигравшими в полуфинале.

 Мужчины

Лёгкая атлетика 

Мужчины
 Беговые дисциплины

Женщины
  Беговые дисциплины

Примечания

Ссылки 
 Сборная Лаоса  на сайте Sports-reference.com
 Лаос на официальном сайте МОК 
 

Страны на летних Олимпийских играх 2016 года
2016 год в Лаосе